Marjanović ist der Familienname folgender Personen:

 Blagoje Marjanović (1907–1984), jugoslawischer Fußballspieler und -trainer 
 Boban Marjanović (* 1988), serbischer Basketballspieler
 Branko Marjanović (1909–1996), jugoslawischer Dokumentarfilmer

 Gjorgji Marjanović (1939–2022), jugoslawischer bzw. mazedonischer Jurist und Übersetzer
 Jovan Marjanović (1922–1981), jugoslawischer Historiker
 Jovan-Joco Marjanović (* 1920), jugoslawischer Politikwissenschaftler und Politiker 
 Lazar Marjanović (* 1911), jugoslawischer Violinist und Hochschullehrer
 Lazar Marjanović (Fußballspieler) (* 1989), serbischer Fußballspieler
 Marjan Marjanović (1916–1992), jugoslawisch-kroatischer Jazz-Schlagzeuger, Bandleader und Komponist
 Milan Marjanović (1879–1955), jugoslawischer Schriftsteller
 Milica Marjanović (1915–1981), jugoslawische Pianistin und Hochschullehrerin
 Milosav Marjanović (* 1931), jugoslawischer bzw. serbischer Mathematiker
 Mirko Marjanović (1937–2006), serbischer Politiker und Sportfunktionär

 Senada Marjanovic (* 1954), Journalistin
 Slavoljub Marjanović (* 1955), serbischer Schachspieler und -trainer
 Srđan Marjanović (* 1952), jugoslawischer Liedermacher
 Stevan Marjanović (* 1913), jugoslawischer Journalist
 Stjepan Marjanović (1802–1860), Schriftsteller und Maler in Slawonien
 Stojan Marjanović (* 1935), jugoslawischer bzw. serbischer Mediziner
 Zana Marjanović (* 1983), bosnische Schauspielerin
 Zdravko Marjanović (* 1941), serbischer Friedensaktivist